Steenweg 65 (Helmond), gemeentelijk monument in Helmond
 Steenweg 65 (Utrecht), rijksmonument in Utrecht